MMT est un sigle qui a pour significations :

Sciences 

 (Méthylcyclopentadiényl)manganèse tricarbonyle, composé chimique historiquement utilisé comme additif pour carburant ; 
 Modern Monetary Theory (Théorie monétaire moderne), autre nom du Chartalisme, est la formalisation théorique permettant d'expliquer le fonctionnement d'une économie dont la monnaie n'est plus rattachée à rien d'autre qu'à elle-même (par opposition à un étalon-or ou une monnaie assise sur une devise étrangère), ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire, ou monnaie de confiance. En français, Modern Monetary Theory est souvent traduit par Chartalisme ou, lorsque l'on veut mettre l'accent sur la nouveauté et l'actualité de cette discipline Néochartalisme.
 Multiple Mirror Telescope, télescope situé à l'Observatoire MMT.

Autres 

 , un triptyque des Beatles;
 Machine à mesurer tridimensionnelle
 Médecin maître-toile
  Miam Miam Team; une équipe de scantrad
  MPEG Media Transport
 Manat turkmène, la monnaie du Turkménistan, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).